Иван Климентьевич Просандеев (1915—1997) — участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 91-го гвардейского штурмового авиационного полка 4-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 5-го штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта, гвардии капитан. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 22 апреля (6 мая по новому стилю) 1915 года на хуторе Киреево-Кадамовка области Войска Донского (ныне Октябрьский район Ростовской области) в крестьянской семье. Русский.

В 1928 году вместе с родителями переехал в хутор Вербенка Сулинского района (ныне посёлок Вербенка города Красный Сулин). Здесь окончил семилетку в школе № 1.

Работал в сельхозкоммуне имени Калинина.

Окончил 2 курса Ростовского техникума физкультуры.

В Красной Армии с 1935 года, по путевке комсомола поступил в Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков, которую окончил в 1938 году. На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941 года.

Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

Командир эскадрильи гвардии капитан Иван Просандеев к январю 1945 года совершил 202 успешных боевых вылета, нанеся противнику значительный урон в живой силе и боевой технике. Всего за годы войны совершил 225 боевых вылетов, уничтожив 40 танков противника, 70 автомобилей с войсками и грузом, 12 артиллерийских батарей, 3 переправы.

После войны И. К. Просандеев продолжал службу в ВВС.

В 1947 году он окончил курсы штурманов, а в 1953 году — Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава.

С 1955 года полковник Просандеев И. К. — в запасе, затем в отставке.

Жил в городе Куйбышеве. Умер 25 июня 1997 года. Похоронен в Самаре на городском кладбище.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Просандееву Ивану Климентьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8996).
 Награждён 4-я орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2-я орденами Отечественной войны 1-й степени, 2-я орденами Красной Звезды, медалями.

Память 
 Мемориальная доска в память о Просандееве установлена Российским военно-историческим обществом на здании средней школы № 3 Октябрьского района Ростовской области, где он учился.
 На здании средней школы № 1 (ныне гимназия № 1) города Красный Сулин Ростовской области, где он учился, установлена мемориальная доска.
 На Аллее Героев в городе Красный Сулин Ростовской области установлен его барельеф.

Примечания

Ссылки 
 
 Просандеев Иван Климентьевич // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 — .
 Герои Советского Союза — красносулинцы .

Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Городском кладбище Самары
Выпускники Сталинградской военной авиационной школы пилотов
Участники Курской битвы
Участники Белгородско-Харьковской операции
Участники битвы за Днепр
Участники Киевской наступательной операции
Участники Днепровско-Карпатской операции
Участники Житомирско-Бердичевской операции
Участники Корсунь-Шевченковской операции
Участники Проскуровско-Черновицкой операции
Участники Львовско-Сандомирской операции
Участники Будапештской операции
Участники Венской наступательной операции
Участники Братиславско-Брновской наступательной операции
Участники Пражской операции